Histoire de ma vie (in italiano Storia della mia vita) può riferirsi a:

Storia della mia vita (Histoire de ma vie) – memorie di Giacomo Casanova
Storia della mia vita (Histoire de ma vie) – autobiografia di George Sand del 1855
Histoire de ma vie – autobiografia di Fadhma Aït Mansour Amrouche del 1968.